Lingula est un mot latin signifiant petite langue et peut signifier :
 En anatomie, une lingula est une extension anatomique en forme de langue
 La lingula est l'un des segments du poumon gauche, ayant l'allure d'une langue.
 La lingula de la mandibule une crête osseuse de la mandibule.
 La lingula sphénoïdale est une crête osseuse de l'os sphénoïde.
 La lingula est une des subdivisions du vermis du cervelet au sein du lobe antérieur.
 En astronomie, une lingula martienne est l'extension d'un plateau possédant des limites lobées ou en forme de langues.
 En zoologie, le genre Lingula, un brachiopode de la Famille des Lingulidae, classe des Lingulata.